Международный теннисный чемпионат в Делрей-Бич 2008 — 16-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в одноимённом американском городе и являющегося частью Тура ATP в рамках международной серии.

В 2008 году турнир прошёл с 11 по 17 февраля.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Джеймс Блейк (№ 12 в мире на тот момент).

Одиночный турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Кэй Нисикори выигрывает свой дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Джеймс Блэйк сыграл свой 1й одиночный финал в году и 21й за карьеру на турнирах ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Джейми Маррей выигрывает 1й в сезоне и 4й за карьеру парный титул в основном туре ассоциации.
 Максим Мирный выигрывает 1й в сезоне и 34й за карьеру парный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Международный теннисный чемпионат в Делрей-Бич
 ATP Тур 2008
 Международная серия ATP

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

США
Теннис
Февраль 2008 года
2008